Osoby o tym nazwisku:
 Barbara Stuffer – włoska skoczkini narciarska
 Hans Stuffer – niemiecki narciarz alpejski
 Michel Stuffer – włoski narciarz alpejski